Żebraczka – wieś w województwie mazowieckim
 Żebraczka – szczyt na Pogórzu Rożnowskim